

Біккуловська сільська рада — сільське поселення, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Біккуловська сільська рада — сільське поселення, Міякинський район, Башкортостан